Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Ray Ruffels e Allan Stone 7-6, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 John Alexander /  Phil Dent (Campioni)

 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1977